Dieser Artikel behandelt die Philippinische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland und der Qualifikation dazu. Die Philippinen nehmen zum ersten Mal an der Endrunde teil und damit überhaupt zum ersten Mal an einem interkontinentalen Fußballturnier.

Qualifikation 
Die asiatischen Mannschaften mussten sich über die Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2022 qualifizieren, der im Januar 2022 in Indien stattfand und für die sich die Philippinen bei einem Turnier in Usbekistan im September 2021 qualifizieren mussten. Dies gelang mit Siegen gegen Nepal und Hongkong, wobei gegen Nepal die Tore zum 2:1-Sieg erst in der 90. und zweiten Minute der Nachspielzeit fielen.

Die philippinische Mannschaft, die seit Oktober 2021 von Alen Stajcic trainiert wird, der 2019 die Australierinnen zur WM geführt hatte, aber vor der WM entlassen wurde, traf in der Gruppenphase auf Australien, Thailand sowie Indonesien. Im ersten Spiel gewannen sie mit 1:0 gegen Thailand und damit erstmals nach 16 Niederlagen gegen die Thailänderinnen. Nach einer 0:4-Niederlage gegen Australien zogen sie durch einen 6:0-Sieg gegen Indonesien als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde, in der sie zunächst auf Chinese Taipei trafen. Da es nach 90 und 120 Minuten 1:1 stand, musste das Elfmeterschießen entscheiden, das die Philippinen mit 4:3 gewannen und sich damit für die WM-Endrunde qualifizierten. Im Halbfinale wurde dann mit 0:2 gegen Südkorea verloren, das damit erstmals das Finale erreichte, dort aber gegen Rekordasienmeister China mit 2:3 verlor.

Insgesamt wurden 28 Spielerinnen eingesetzt, von denen vier Spielerinnen alle sieben Spiele mitmachten. Beste Torschützin war Tahnai Annis mit vier Toren (je 2 in Qualifikation und Endrunde). Insgesamt trugen acht Spielerinnen zu den 12 Toren bei.

Qualifikation zur Asienmeisterschaft 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Asienmeisterschaft 

|}

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM-Endrunde begann im April 2022 mit je zwei Spielen gegen Fidschi und Tonga, die hoch gewonnen wurden. Im Mai nahm die Mannschaft an den Südostasienspielen teil, wo sie die Bronzemedaille gewann. Im Juni gab es drei Spiele gegen europäische Mannschaften (0:1 gegen Irland, 3:0 und 2:1 gegen Bosnien&Herzegowina). Im Juli konnte die Mannschaft mit Heimvorteil die AFF Women's Championship gewinnen. Im September folgte eine 1:2-Niederlage gegen Neuseeland und im Oktober zwei Spiele gegen Costa Rica (1:1 und 1:2). Im November spielten sie zweimal gegen Chile, das sich im Februar 2023 noch für die WM qualifizieren möchte. Das erste Spiel in Chile endete 1:1, das zweite Spiel wurde mit 0:1 verloren. Im Februar 2023 nimmt die Mannschaft am Pinatar Cup 2023 teil, wo sie auf Wales (0:1), Schottland und Island trifft, die in den europäischen Play-Offs der Gruppenzweiten gescheitert sind.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Philippinen Topf 4 zugeordnet. Sie konnten somit in eine Gruppe mit Co-Gastgeber Neuseeland, Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Sie konnten dagegen nicht in die Gruppe mit dem anderen Co-Gastgeber Australien oder einer anderen asiatischen Mannschaft gelost werden. Letztlich wurden sie in die Gruppe A mit Co-Gastgeber Neuseeland, Norwegen und der Schweiz gelost, die in Neuseeland spielt. Von den vier Mannschaften sind die Philippinen die in der FIFA-Weltrangliste am tiefsten platzierte Mannschaft. Als Gruppensieger oder -zweiter würden sie auch die K.-o.-Spiele bis zum Finale in Neuseeland bestreiten, zunächst das Achtelfinale gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe C mit Spanien und Ex-Weltmeister Japan in Auckland bzw. Wellington am 5. August. Erst zum Finale ging es dann nach Australien.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Philippinen
Philippinische Fußballnationalmannschaft